

Введение 
HLASM () — ассемблер фирмы IBM высокого уровня для операционных систем z/OS, z/VSE, z/VM и z/TPF, которые выполняются на компьютерах z/Architecture универсальной ЭВМ. Есть также версия (предназначенная прежде всего для систем, установленных на z/Architecture), которая выполняется в Linux (эта окружающая среда иногда упоминается как z/Linux).

Основанный на ассемблере IBM H, он позволяет программистам писать на ассемблере код, который использует некоторые особенности, обычно связанные с языками высокого уровня. Некоторыми из этих особенностей являются директивы, отмеченные и зависимые от USING, более полная перекрёстно-ссылочная информация, а также дополнительные макро-языковые средства (например, способность писать собственные пользовательские функции).

Пример программы 
Пример программы Hello world, выводящей соответствующее сообщение и завершающейся:
          YREGS 
 HELLO    CSECT            
          STM       R14,R12,12(R13)     
          LR        R12,R15         
          USING     HELLO,R12     
          LR        R11,R13     
          LA        R13,SAVE     
          ST        R11,4(,R13)     
          ST        R13,8(,R11)     
          WTO       'HELLO! THIS IS MY FIRST HLASM PROGRAMM'
          L         R13,4(,R13)         
          LM        R14,R12,12(R13)     
          XR        R15,R15         
          BR        R14        
 SAVE     DS        18F         
          END       HELLO

Ссылки 
 Официальная веб-страница IBM HLASM

Компиляторы
Ассемблер